Nikaia (griechisch , neugriechische Aussprache Nikea) ist:

Name einer Person:
 Nikaia (Mythologie), eine Tochter des phrygischen Flussgottes Sangarios und der Kybele
 Nikaia (Tochter des Antipatros), Gemahlin der makedonischen Könige Perdikkas und Lysimachos
 Nikaia, Ehefrau des Krateros von Korinth
 Nikaia von Korinth, Ehefrau des Alexandros von Korinth und des Demetrios II.

Name eines Ortes:
 eine Stadt und Gemeinde in der Präfektur Attika, heute Nikea (Attika)
 eine Stadt und Gemeinde in der Präfektur Larisa, Nikea (Thessalien)

in der antiken Geografie:
 Stadt in Bithynien, heute İznik, bekannt vor allem durch das 1. Konzil von Nikaia, das heutige İznik, im mittelalterlichen Byzanz Sitz des Kaiserreich Nikaia
 ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularerzbistum Nicaea
 Stadt in Ligurien, heute Nizza in Frankreich
 Nikaia (Phthiotis), eine Stadt in der Phthiotis
 Nikaia (Lokris), Festung an der Küste im östlichen Lokris, beim heutigen Agia Triada westlich von Molos am Golf von Malia in Griechenland
 Nikaia (Illyrien), eine illyrische Stadt, bei Klos in der Gemeinde Mallakastra im heutigen Albanien
 Stadt in Thrakien, im heutigen Bezirk Havsa in der Türkei, siehe Nike (Thrakien)
 Nikaia (Lydien), Stadt in Lydien, etwa 5 km südöstlich vom heutigen Türkönü in der Türkei
 Nikaia (Baktrien), Stadt in Paropamisadai, im Kabultal im heutigen Pakistan
 Nikaia am Hydaspes, Stadt am linken Ufer des Hydaspes, des heutigen Jhelum im Pandschab in Pakistan

Ort zweier Ökumenischer Konzilien: 
 Erstes Konzil von Nicäa
 Zweites Konzil von Nicäa

Siehe auch:
 Nicea